A320 (Frankrijk) (Betting - Saarbrücken), het oostelijke deel van de snelweg die vroeger A32 heette
 A4 (Frankrijk) tussen Metz en Betting, het westelijke deel van de snelweg die vroeger A32 heette
 A32, een autosnelwegproject uit de jaren 90 van de twintigste eeuw, waarvan delen uitgevoerd zullen worden als upgrade voor de A31